МСЭ может обозначать:
 Малая советская энциклопедия
 Медико-социальная экспертиза
 Международный союз электросвязи
 Международный союз экономистов
 Межсетевой экран